Catenosynnema är ett släkte av svampar. Catenosynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenosynnema